Grabiński je priimek več oseb:
 Józef Grabiński, francoski general
 Stefan Grabiński, poljski pisatelj